Rote Elektrische steht für die beiden Streckenteile der sogenannten Salzburger Lokalbahn:
 die ehemalige Bahnstrecke Salzburg–Hangender Stein samt Abzweig nach Parsch (Südlinie beziehungsweise Südlokalbahn)
 die Bahnstrecke Salzburg–Lamprechtshausen (Nordlinie beziehungsweise Nordlokalbahn)